Инди́йское письмо — семейство слоговых письменностей, распространённых в Южной и Юго-Восточной Азии (а ранее и Центральной Азии) и происходящих от письма брахми. Индийские письменности являются абугидами (консонантно-слоговыми), то есть каждый знак в них обозначает слог с какой-либо согласной и базовой гласной, а слоги с другими гласными или без гласной образуются на его основе путём стандартной модификации или добавлением специальных знаков. Самые ранние образцы индийской письменности относятся к III веку до н. э.

Предыстория 
Начиная с III в. до н. э. в Индии использовались две системы письма: брахми и кхароштхи. Второе происходит от арамейского письма и использовалось на северо-западе Индии до III в. н. э. и в Центральной Азии вплоть до VII в., после чего было вытеснено брахми. Писалось справа налево.

Точное происхождение брахми неизвестно, предполагается, что оно создано на основе консонантно-слоговой системы, использованной в кхароштхи (и потому отчасти связано с арамейским письмом, специально для эдиктов царя Ашоки или аналогичных надписей. Связи с письмом на печатях III—II-го тыс. до н. э. из Мохенджо-Даро, Хараппы и др., обнаруженных в долине Инда, пока не ясны из-за скудности артефактов.

Все остальные индийские письменности происходят от письма брахми и обычно пишутся слева направо.

Названия 
В их наименованиях существует определённая путаница и непоследовательность, так как в большинстве случаев в индийской традиции не существовало особых имён для отдельных разновидностей письма. Используемые сейчас названия несколько условны и в основном образованы либо от названий правящих династий (кадамба, паллава, гупта, шунга, кушанское и т. д.), либо по используемым языкам (тохарское, сакское), в том числе ретроспективно (староканнадское, старобенгальское), либо описательно (наклонное брахми, «box-headed script»). Даже названия «брахми» и «кхароштхи» были восстановлены современными исследователями на основе редких упоминаний в буддистских и джайнских рукописях.

История

III век до н. э. — III век н. э. 
Раннее брахми (III—I века до н. э.) было относительно унифицированным по всей территории Индии, в средний период (I—III века н. э.) различия между северными и южными разновидностями увеличиваются. В это время на севере Индии последовательно сменялись стили маурья, шунга, кушанский, кшатрапский.

На юге Индии известны такие разновидности, как:
 калинга — существовало до VI века н. э.;
 тамильское брахми, известное попытками переосмыслить значение базового слога;
 бхаттипролу — 10 небольших надписей на пракрите, найденных на месте древнего города Бхаттипролу (современный штата Андхра-Прадеш).

IV—VII века н. э. 
В период позднего брахми (IV—VII века н. э.) принято говорить уже об отдельных видах письма. На севере Индии это гуптское письмо (IV—VI века), в Центральной Азии это особое наклонное брахми (центральноазиатское брахми), известное как минимум в трёх разновидностях: тохарской, сакской и уйгурской.

На юге Индии складывается несколько новых разновидностей письма брахми, характеризующихся округлостью очертаний букв и вытеснивших более ранние варианты:
 кадамба, развившееся в чалукья, а затем лёгшее в основу староканнадского письма, из которого развились современные письменности телугу и каннада;
 паллава, ставшее основным источником огромного числа письменностей Юго-Восточной Азии;
 грантха, из которого рано выделилось тамильское со скорописным вариантом ватежутту, а сильно позднее малаяламское письмо;
 сингальское, ранние формы которого близки североиндийским письменностям, а поздние возникли на основе южноиндийских.

с VII века н. э. 
Доминирующим письмом на севере с сер. VI века стало сиддхаматрика (сиддхамское, кутила), в VII—VIII веках из него развились:
 тибетское; на его основе позднее сложились:
 монгольское квадратное письмо (пагба)
 несколько письменностей для малых языков Гималаев: лимбу, лепча и др.
 шарада (на северо-западе Индии); из него развились письменности ланда, гурмукхи, синдхи, такри и кашмири, некогда широко распространенные в Пенджабе, Кашмире, Синде и соседних районах, но впоследствии сильно потеснённые арабицей и деванагари, сохранившись лишь в Пенджабе (гурмукхи, введённое сикхами в XVI веке) и для нескольких малых языков на северо-западе Индии (союзные территории Джамму и Кашмир, Ладакх, штат Химачал-Прадеш).
 нагари (в центре и на востоке Индии). Из него развилось несколько видов письма:
 ардханагари
 нандинагари — использовалось спорадически в Карнатаке;
 неварское (ранджана) — с XI века по наши дни в Непале для неварского языка, послужило основой также для монгольского письма соёмбо,
 деванагари — на его основе сложилось несколько скорописных форм (махаджани в Раджастхане, моди в Махараштре, кайтхи в Бихаре, гуджаратское), сосуществовавших и впоследствии почти вытесненных им (кроме гуджарати). Само деванагари в течение XX века широко распространилось по всей северной Индии и Непалу, применяясь для хинди, санскрита, маратхи, непальского и многих других языков.
 восточное нагари (протобенгальское) — из него развились бенгальское, ассамское, ория, манипурское и некоторые другие письменности на востоке Индии.

Основные характеристики 
Базовая структура консонантно-слоговых индийских письменностей изначально построена на основе среднеиндийских фонологических систем с их отсутствием закрытых слогов. Каждый знак (акшара) обозначает либо отдельный гласный, либо согласный + базовый гласный (обычно краткое /a/, реже краткое /o/). Слоги с другими гласными образуются путём стандартной модификации базового знака или добавлением специальных знаков слева, справа, сверху или снизу. Отсутствие гласного в конце слова обозначается подстрочным знаком «вирама». Сочетания согласных чаще обозначаются сложными знаками — лигатурами, включающими характерные элементы входящих в них знаков. При типографском наборе такие знаки требуют отдельных литер, общее число которых при этом достигает, например в деванагари, шести сотен (при 50 базовых знаках).

Сравнительные таблицы 
Ниже представлены таблицы знаков из некоторых основных индийских письменностей. Произношение дано в транскрипции Национальной библиотеки в Калькутте (:en:National Library at Calcutta romanization) и в МФА. Произношение указано, где возможно, для санскрита; в прочих случаях — для соответствующего языка. Некоторые знаки в таблицах не представлены.

Согласные

Гласные 
В каждом столбце слева представлены самостоятельные знаки для гласных, справа — в сочетании с согласным «k» (то есть ku, ko и т. д.).

Обозначения цифр

Список индийских письменностей, представленных в Юникоде 

 байбайин
 балийское письмо — одобрено для Unicode 5.0
 батакское письмо — добавлено в Unicode 4.1
 бенгальское письмо
 бирманское письмо
 бухидское письмо
 гуджаратское письмо
 гурмукхи
 деванагари
 каннада
 кхмерское письмо
 лаосское письмо
 лепча
 лимбу
 малаялам
 монгольское квадратное письмо (пагба) — одобрено для Unicode 5.0
 ория
 реджангское письмо
 силхетское нагари — добавлено в Unicode 4.1
 сингальское письмо
 тагбанва
 тай-лы
 тай-лэ
 тайское письмо
 тамильское письмо
 телугу
 тибетское письмо
 хануноо
 яванское письмо

См. также 
 Индийская каллиграфия

Примечания

Литература 
 Дирингер Д. Алфавит, пер. с англ., М., 1963.
 Истрин В. А. Возникновение и развитие письма, М., 1965.
 Фридрих И. История письма, пер. с нем., М., 1979.
 Dani A.H. Indian palaeography. Oxford: Clarendon Press, 1963.
 Daniels Peter T., Bright William (eds.). The World’s Writing Systems. Oxford, UK: Oxford University Press, 1996.
 Falk H. Schrift im alten Indien: Ein Forschungsbericht mit Anmerkungen. Tübingen: Narr, 1993.
 Fischer Steven R. A History of Writing, Reaktion Books, 2005.
 Rogers, Henry. Writing Systems: A Linguistic Approach. Oxford: Blackwell, 2005.

Ссылки 
 Windows Indic Script Support
 An Introduction to Indic Scripts
 South Asian Writing Systems
 Indian Transliterator A means to transliterate from romanized to Unicode Indian scripts.
 Bonji Siddham Character & Pronunciation
 Imperial Brahmi Font and Text-Editor
 Brahmi Script
Сравнение письменностей Индии